Quercia bzw. Quércia ist der Familienname folgender Personen:

 Jacopo della Quercia (um 1374 oder 1367–1438), italienischer Bildhauer der Frührenaissance
 Orestes Quércia (1938–2010), brasilianischer Politiker.
 Priamo della Quercia (um 1400–nach 1467), italienischer Maler der Frührenaissance
 Ulrike Haider-Quercia (* 1976), österreichische Politologin